Owen je ime/priimek več oseb:
 Robert Owen, angleški socialist, industrialec (1771-1858)
 Wilfred Owen, angleški pesnik (1893-1919)
 Clive Owen, ameriški igralec (1964)
 Owen Wilson, ameriški igralec (1968)
 Michael Owen, angleški nogometaš (1979)
 David Anthony Llewellyn Owen, lord Owen, britanski politik (* 1938)

Glasbena skupina
Owen (skupina) - indie rock band